Das Kiwi Open 2001 war ein Damen-Tennisturnier in Schanghai. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 2001 und fand vom 6. bis 14. Oktober 2001 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2001
Tennisturnier in Shanghai